BZA steht für:
 Benzanthron, Vorprodukt zur Herstellung von Küpenfarbstoffen
 Bundesbahn-Zentralamt
 Bundesverband Zeitarbeit Personal-Dienstleistungen
 Brennelemente-Zwischenlager Ahaus
 BZ (= Berliner Zeitung) am Abend, eine in der DDR erschienene Spätausgabe der Berliner Zeitung, 1990 als Berliner Kurier weitergeführt
 Biologische Zentralanstalt
 San Pedro Airport (IATA-Code), Flughafen von Bonanza (Nicaragua),  Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, Nicaragua

BZA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Bergzabern (auslaufend)
 Polen: Powiat Zambrowski in der Woiwodschaft Podlachien 

BzA steht für:
 Bereitstellung zur Abnahme, siehe Abnahme
 Briefzentrum Abgang

bza steht für:
 Bandi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Mandesprache der Bandi (Volk) im Lofa County in Nord-Liberia

Abkürzung